Sahr ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Sahr (1829–1898), deutscher Komponist
 Marc Sahr (* 1971), deutscher Sänger, siehe Wise Guys
 Michael Sahr (* 1970), deutscher Fernsehjournalist und Fernsehmoderator
 Monika Wohlrab-Sahr (* 1957), deutsche Kultursoziologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Sar
 Saar (Begriffsklärung)